Суддя́ може значити:
 Суддя — представник судової влади, який здійснює правосуддя та виносить рішення в судовій справі
 Суддя (футбол) — футбольний суддя
 Суддя (спорт) — спортивний суддя